Molinos (la Torre de Cabdella), poble del municipi de la Torre de Cabdella
 Central hidroelèctrica de Molinos, planta productora d'electricitat a la Torre de Cabdella
 Molinos (Terol), municipi d'Aragó
 Molinos de Duero, municipi de Castella i Lleó
 Los Molinos, municipi de la Comunitat de Madrid
 Fernando Molinos Granada (Sòria, 1950), futbolista